Fernando Bezerra Coelho Filho - político brasileiro
Fernando Pacheco Filho - esportista brasileiro
Fernando Fernandes Filho - médico brasileiro

Desambiguações de antropônimos